Mikhail Polishchuk (en  ; ), né le  à Moscou est un nageur russe spécialiste des épreuves de nage libre. Il a participé à deux éditions des Jeux olympiques en 2008 et 2012, et a remporté à ceux de 2008 la médaille d'argent lors relais 4 ×  nage libre lors desquels il a concouru en séries.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Jeux olympiques de 2008 à Pékin ( Chine) :
  Médaille d'argent du relais 4 ×  nage libre.
 Jeux olympiques de 2012 à Londres ( Royaume-Uni) :
  du relais 4 ×  nage libre.

Championnats du monde

Grand bassin 
 Championnats du monde 2009 à Rome ( Italie) :
  Médaille d'argent du relais 4 ×  nage libre.

Petit bassin 
 Championnats du monde 2010 à Dubaï ( Émirats arabes unis) :
  Médaille d'or du relais 4 ×  nage libre.
 Championnats du monde 2014 à Doha ( Qatar) :
  Médaille d'argent du relais 4 ×  nage libre.
  Médaille de bronze du relais 4 ×  nage libre.

Références

Liens externes 
 résultats et records du nageur sur swimrankings.net
  Résultats aux Jeux olympiques de Michail Polishuk sur sports-reference.com

Nageur russe
Nageur de nage libre
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Médaillé d'argent olympique russe
Naissance en janvier 1989
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie